Ву́лиця Дашке́вича — вулиця в Шевченківському районі Львова, у місцевості Підзамче.

Загальні відомості 
Вулиця Дашкевича простягається з південного заходу на північний схід від вулиці Замарстинівської до Жовківської. Довжина вулиці 600 м. Дорожнє покриття — асфальт; рух двосторонній.

Забудована житловими 2-поверховими будинками, зведеними в першій пол. XX ст, є також кілька одноповерхових приватних домів та один 4-поверховий багатоквартирний будинок радянського зразка. Частину вулиці займають промислові підприємства й різні установи, в тому числі дитячий садок № 121. Вздовж вулиці — багато зелених насаджень, садів.

Вулиця Дашкевича належить до транзитних вулиць північної частини Львова: нею можна, не заїжджаючи в центр міста, швидко дістатися з району Підзамча (вулицями Донецькою і потім Хімічною та Джерельною або Єрошенка) до Краківського ринку і вулиць Городоцької та Шевченка.

Бокові вулиці 
 Узбецька
 Половинна
 Квітова
 Біляшівського
 Ткацька
 Корінна
 Крута

Історія 
Спочатку вулиця була вузькою ґрунтовою дорогою поміж заміськими садами та городами. Остаточно сформувалась на поч. XX ст. До Другої світової війни вулиця носила назви Króla Jana III (Короля Яна III) і Królewska (Королівська). За радянської влади називалась Комунальною. У 1990-х рр. була названа на честь українського політичного і військового діяча — Романа Івановича Дашкевича.

Джерела 
 вулиця Романа Дашкевича

Вулиці Шевченківського району Львова
Вулиці Львова, названі на честь людей